Hula kan syfta på:

 Hula (film) – en amerikansk film från 1927 i regi av Victor Fleming, originaltitel Hula
 ‘Emeq HaH̱ula – en dal i Israel

Geografi

Etiopien 

 Hāgere Selam, ort, Southern Nations,

Mexiko 

 Hula, Mexiko, ort, Puebla, Tlacuilotepec, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar